In verschiedenen Wissenschaftsbereichen werden Abbildungen, Vorstellungen und Modelle der Welt und Teilen davon als Weltmodell bezeichnet.

 In der Astronomie und der Physik hat sich das Modell der Welt/des Universums im Lauf der Geschichte mehrfach grundlegend geändert:
 Historisch:
 tychonisches Weltmodell
 heliozentrisches Weltbild
 Himmelsmechanik
 Kosmologie
 ab 20. Jahrhundert:
 Universum
 De-Sitter-Modell
 Einstein-de-Sitter-Modell
 Friedmann-Weltmodell

 In der Informatik werden Modelle der Welt als Ganzes oder Teilen davon unterschiedlich verwendet:
 Für Simulationen von Abläufen in der Wirtschaft und der Politik siehe:
 Die Grenzen des Wachstums
 Planspiel
 Unternehmensplanspiel
 In der künstlichen Intelligenz für Planungen von Aktionen vor ihrer Ausführung:
 Weltmodell für autonome mobile Roboter

 Jede Mythologie und Religion hat eigene Ansichten über die Entstehung und den Aufbau der Welt:
 Kosmogonie
 Schöpfung
 tibetische Kosmographie
 altnordisch

 Philosophie und Psychologie:
 Emanation (Philosophie)
 Raum (Philosophie)
 Constructive Developmental Framework (Psychologie)